Владимир Фоменко:
 Фоменко, Владимир Агафонович (1927—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Фоменко, Владимир Дмитриевич (1911—1990) — русский советский писатель.
 Фоменко, Владимир Петрович (1887—1966) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.